John Brendan Kelly, Sr. dit Jack Kelly, né le  à Philadelphie et mort le  dans la même ville, est un rameur américain, pratiquant l'aviron, puis un homme d'affaires, fondateur d'une entreprise prospère de briqueterie.

Biographie
Il a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques de 1920 et une aux Jeux olympiques d'été de 1924.

Il épouse Margaret Katherine Majer (1898-1990), une championne de natation et mannequin de mode d’origine prussienne, le couple donnant naissance à quatre enfants dont Grace et John Kelly, Jr.. Il est le grand-père maternel d'Albert II de Monaco.

Après sa carrière sportive, il devient un entrepreneur millionnaire avec sa compagnie de briques et de ciment de Philadelphie, une des plus importantes de la côte est.

Notes et références 

Naissance en octobre 1889
Naissance à Philadelphie
Décès en juin 1960
Décès à Philadelphie
Décès à 70 ans
Rameur américain (aviron)
Rameur (aviron) aux Jeux olympiques de 1920
Rameur (aviron) aux Jeux olympiques d'été de 1924
Champion olympique américain
Champion olympique d'aviron